♁ (символ Юникода ) может означать:

 планету Земля в астрономической и астрологической символике;
 сурьму в алхимической символике.